Matching (engl. für „Anpassung“, „Abgleich“ oder auch „Paarung“) steht für:

 Matching (Arbeitsvermittlung), Abgleich bzw. Zuordnung von Arbeitsplatzanforderungen und Kompetenzen
 Matching (Coaching), Beziehungsqualität im Coaching zwischen dem Coach und seinem Klienten
 Matching-Fund, eine Stiftungszuwendung, die unter bestimmten Bedingungen gezahlt wird
 Matching (Graphentheorie), eine unabhängige Kantenmenge in einem Graphen
 Matching (Partnervermittlung), eine Methode der Online-Partnervermittlung
 Pattern Matching, Verfahren, die diskrete Strukturen anhand eines vorgegebenen Musters analysieren
 Matching to sample, eine bestimmte Versuchsanordnung in der tierexperimentellen Psychologie, um Gedächtnisfunktionen zu überprüfen
 Matching (Statistik), eine statistische Methode

im weiteren Sinn:
Image Matching in der Photogrammetrie und Computer Vision (Bildkorrelation zusammengehörender Passpunkte bei Messsystemen)
 Finden von Attribut-Korrespondenzen zwischen zwei Schemen in der Schematransformation und -integration
 die Leistungsanpassung durch Impedanzanpassung in der Hochfrequenztechnik
 Attraktivität, die Ähnlichkeit in der physischen Attraktivität von Partnern

Siehe auch:
 String-Matching-Algorithmus in der Informatik zum Finden von Texten anhand eines Suchmusters
 Matchingtheorie in den Wirtschaftswissenschaften
 Matching-Hypothese